Ermelo (gemeente), een gemeente in Nederland
Ermelo (plaats in Nederland), de hoofdplaats van die gemeente

Verdere plaatsen
Ermelo (Arcos de Valdevez), een plaats in Portugal
Ermelo (Mondim de Basto), eveneens een plaats in Portugal
 Ermelo (berg), een berg in de provincie Pontevedra van Galicië
Ermelo (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika